Nom geogràfic àrab generalment donat a les planes. Les principals són
 Mardj Bani Amir entre Jenin i Galilea
 Mardj Dabik, al nord de Síria
La comarca anomenada Mardj, a Síria, a la regió de Damasc, estava formada per dues grans planes:
 Mardj Rahit al nord
 Mardj al-Suffar al sud